Ciucă ist der Familienname folgender Personen:

 Alessia Beatrice Ciucă (* 2001), rumänische Tennisspielerin
 Constantin Ciucă (* 1941), rumänischer Boxer
 Daniel Ciucă (* 1966), rumänischer Fußballspieler, -trainer, Spielervermittler und Gastwirt
 Liviu-Bogdan Ciucă (* 1968), rumänischer Politiker
 Mădălin Ciucă (* 1982), rumänischer Fußballspieler
 Nicolae Ciucă (* 1967), rumänischer Offizier und seit 2021 Ministerpräsident Rumäniens